Miyata (bedrijf), een fabrikant van fietsen en brandblussers
 Miyata (wielerploeg), een wielerploeg, gesponsord door bovenstaand bedrijf
 Miyata (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen, gefabriceerd door Miyata (bedrijf).
 Miyata (Fukuoka), een gemeente in de prefectuur Fukuoka,Japan.